Dark Tide est le titre de plusieurs films :

 Dark Tide, film américain réalisé par  sorti en 1993 ;
 Dark Tide, film américain réalisé par John Stockwell sorti en 2012 ;